Termenul "Bursă" se poate referi la:

 Bursa, oraș în Turcia
 Bursa (cotidian), cotidian de afaceri din România
 Bursa muncii, instituție care intermediză angajările
 Bursă, instituție specifică economiei de piață liberă, unde se desfășoară tranzacții de mărfuri și valori
 Bursa neagră, comerț clandestin
 Bursă de studii, alocație acordată de o instituție pentru întreținere în timpul studiilor
 Bursă seroasă, pungă formată în apropierea articulațiilor
 Burse de călătorie, un roman scris de Jules Verne

Vezi și
 
 
 Bursa de Valori București
 Bursa de Valori din New York
 Capsella bursa-pastoris, plantă erbacee din familia Brassicaceae, folosită ca plantă medicinală (Traista-ciobanului)